Niemcy:
 Wülfershausen – dzielnica gminy Osthausen-Wülfershausen w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm
 Wülfershausen – dzielnica gminy Wasserlosen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schweinfurt
 Wülfershausen an der Saale – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rhön-Grabfeld

Zobacz też 
 Osthausen-Wülfershausen